Никола́й Васи́льевич Макси́мов:
 Максимов, Николай Васильевич (1843—1900) — русский журналист и писатель.
 Максимов, Николай Васильевич (1915—1952) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.